Василий Иванович Безменов:
 Безменов, Василий Иванович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Безменов, Василий Иванович (1913—1981) — Герой Советского Союза.